DEC Alpha – rodzina mikroprocesorów wyprodukowanych przez firmę DEC
 alpha – jeden z etapów rozwojowych oprogramowania
 Alpha – kryptonim NATO rosyjskiego systemu nawigacyjnego dalekiego zasięgu RSDN-20
 Alpha – album zespołu Asia
 Alpha – album zespołu Sevendust
 Alpha – francuska seria komiksowa
 alpha (astronomia): w gwiazdozbiorze oznaczenie najjaśniejszej gwiazdy

Miejscowości w Australii:
 Alpha – miasto w stanie Queensland
Miejscowości w USA:
 Alpha – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Alpha – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Iron
 Alpha – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson
 Alpha – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
Gminy w USA:
 Alpha (ang. Alpha Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand

Zobacz też 
 Alfa